Светлый Юрий Герасимович () — советский и украинский учёный в области гидравлической транспортировки материалов, водоугольного топлива и гидромеханизации, кандидат технических наук, доцент. Директор по научной работе фирмы «Гаймек». Член Донецкого отделения НТШ. Член редакционной коллегии проекта «Горная энциклопедия».

Биография 
После окончания в 1954 г. Одесского высшего мореплавательного училища работал механиком на судах Камчатского государственного морского пароходства. Оставив по состоянию здоровья морскую службу, в сентябре 1959 г. начинает работать в Донецком научно-исследовательском угольном институте.

В угольной промышленности Донбасса в настоящее время широко внедряется технология гидромеханизации. На шахтах с традиционной технологией добычи угля создаются гидроделянки, строятся новые гидрошахты. Одним из осложняющих обстоятельств на пути развития технологии гидравлического транспорта угля было снижение сортности топлива вследствие измельчения, что негативным образом отражалось на эффективности гидродобычи. Исследование закономерностей измельчения угля при гидротранспорте и было основным направлением работы младшего научного сотрудника лаборатории гидротранспорта Ю. Г Светлого.

В последующие годы Ю. Г Светлым и его коллегами выполнен большой объем экспериментальных исследований с реальными гидросмесями на трубопроводах промышленных диаметров, а также в условиях действующей системы безнапорного гидротранспорта гидрошахты Д-2 гидрорудника «Пионер», венцом которой стала защита кандидатской диссертации в 1968 г. на ученом Совете Магнитогорского горно-металлургического института.

В 1967 г. экспериментальная станция гидротранспорта приказом Министра угольной промышленности УССР передается в состав института УкрНИИГидроуголь, расположенного в г. Луганск, и превращается в отдел дальнего гидротранспорта. Старшему научному сотруднику и затем руководителю сектора и лаборатории Ю. Г Светлом поручают руководство работой по совершенствованию систем гидрозоловыбросов тепловых электростанций, выполняется по заказу Минэнерго СССР.

Работа выполнялась совместно с институтом «Теплоэлектропроект» и его Московским, Киевским, Харьковским и Уральским отделениями. В процессе работы были проведены экспериментальные исследования параметров гидротранспорта золошлаков от сжигания нескольких марок энергетического угля, горючих сланцев и торфа при сухом и жидком удалении шлака. По результатам этих исследований совместно с институтами ВНИИГ им. Б. Э Веденеева, МИСИ им. В.  Куйбышева и ИГМ АН Украины были разработаны утвержденные Минэнерго СССР «Рекомендации по гидравлическому расчету систем напорного гидротранспорта золошлаковых материалов», выполнена научно-исследовательская часть проекта гидротранспортной системы для удаления золошлаков Троицкой ГРЭС на оз. Шубаркуль длиной 26 км, выданы технические решения по совершенствованию системы внешнего гидрозоловыбросов Арктагалинской и Пермской ГРЭС, а также сланцепереробного комбината Кохтла-Ярве.

В рамках задачи по сгущению и приготовлению золошлаковых смесей повышенной концентрации был разработан, изготовлен и проверен на Рязанской и Прибалтийской ГРЭС вертикальный конусный смеситель, проверенные в полупромышленных и промышленных условиях при работе на золошлаковых гидросмесях загустители Ленинградского горного института, Донуги, расходомеры и густиномери новых конструкций.

В период 1976-1980 рр. отдел дальнего гидротранспорта исполняет главную тему в рамках координационного плана ГКНТ СССР по созданию магистральных гидротранспортных систем для доставки угля крупным тепловым электростанциям, научным руководителем которой был д.т.н., профессор Н. Есть. Офенгенден. В рамках этой темы Ю. Г Светлый участвует в разработке технических предложений по созданию системы гидравлического трубопроводного и морского транспорта бурого угля Канско-Ачинского бассейна и продуктов его термической переработки в Европу и разрабатывает технические предложения, а в дальнейшем — ТЭО по созданию магистральной гидротранспортной системы «Западный Донбасс — Чигиринская ГРЭС».

После безвременной кончины Н. Есть. Офенгендена в 1979 г. Ю. Г Светлый становится заведующим отделом дальнего гидротранспорта и руководителем главной темы. Под его руководством выполняется работа по разработке технологии гидротранспорта «соленого» угля Новомосковского месторождения (Западный Донбасс) с попутным просаливанием.

Творческий коллектив отдела продолжает многолетнюю работу по созданию и совершенствованию центробежных углесосов вместе с Ясногорским машиностроительным заводом, результатом которой было создание серии углесосов У360-120, У900-90 и У900-180, удостоены государственного Знака качества. Исполнители работы, в том числе Ю. Г Светлый, были награждены медалями Выставки достижений народного хозяйства СССР.
Продолжались работы по оказанию технической помощи гидрошахтам Донбасса. По результатам обследования гидротранспортных систем на гидрошахтах и обогатительных фабриках разработана «Временная отраслевая инструкция по проектированию систем гидравлического транспорта отходов флотации и возврата оборотной воды на обогатительных фабриках Минуглепрома СССР».

Учитывая отсутствие действующих мощностей по добыче угля в Западном Донбассе, что исключало возможность реализации проекта магистрального гидротранспорта топлива на Чигиринскую ГРЭС, Советом Министров СССР было принято решение о создании опытно-промышленного трубопровода Беловой-Новосибирск в Кузбассе. Ю. Г Светлый назначается руководителем этой проблемы.

В подготовке координационного плана по проблеме, которым предполагалось участие до тридцати научно-исследовательских, проектных и производственных организаций, большую помощь оказывали ведущие сотрудники отдела и, в частности, С. Н. Андреева, Ю. Ф. Власов, Н. Б. Трейнер. Основным соисполнителем и проектировщиком по проекту был институт ВНИИГидроуголь, в котором ведущим специалистом был С. Н. Костовецкий.

С июля 1983 г. распоряжением Председателя Совета Министров СССР отдел дальнего гидротранспорта института УкрНИИГидроуголь в г. Донецке передается в состав вновь образованного института ВНИИПИГидротрубопровод (г. Москва) и превращается в Донецкий комплексный научно-исследовательский и проектно-конструкторский отдел. Руководителем отдела назначается Ю. Г Светлый.

С этого времени главным по проблеме опытно-промышленного трубопровода Беловой-Новосибирск, который решением правительства переориентируется на транспортировки водоугольного топлива, становится новый институт. Коллектив Донецкого комплексного отдела принимает активное участие в проведении научно-исследовательских работ по разработке технологии приготовления водоугольного топлива, проектировании, создании и освоении опытно-промышленного трубопровода. Коллективом сотрудников лаборатории гидромашин, руководимой Н. Б. Трейнером создан специальный уникальный стенд, на котором проведены испытания поршневого насоса У8-3МА2, на основе которых разработаны технические решения, использованные ВО «Уралмаш» при создании поршневого насоса нового типа УНБ-600. Такими насосами и были оборудованы насосные станции опытно-промышленного трубопровода. Активное участие в этой работе принимали В. А. Филин, В. Н. Потапенко и др.

Одной из основных отраслей работы была разработка технологии приготовления водоугольного топлива, над которой с полной отдачей сил работал коллектив во главе с Т.  Карлиной (И. Н. Башкатовой, Т. А. Потапенко и др.) при активном содействии лаборатории, руководимой Ю. Ф. Власовым. Были проведены экспериментальные исследования и вместе с научными и проектными подразделениями института ВНИИПИГидротрубопровод разработанное ТЭО магистральной гидротранспортной системы Кузбасс-Урал-Поволжье-Центр-Украина для перемещения в виде водоугольного топлива более 30 млн т угля в год из Кузбасса в тепловых электростанций, расположенных в западной части страны.

Проводились исследования и в содружестве с комплексным отделом НПО «Гидротрубопровод» в г. Тбилиси и Донецким политехническим институтом разрабатывались технические предложения по созданию комплекса для добычи песка со дна природных водоемов северных регионов Восточной Сибири для намыва в условиях вечной мерзлоты и обустройство площадок нефтяных и газовых буровых установок.
По заказу Правительства Китая разработаны технические предложения по созданию магистральной гидротранспортной системы Бинсень-Ухань протяженностью 130 км для транспортировки водоугольного топлива к тепловой электростанции, которая строилась.

В это же время Ю. Г Светлый руководит работой по созданию проекта гидравлической технологии добычи и транспортировки марганцевой руды на руднике «Оброчище» (Болгария), которая выполняется по контракту в течение нескольких лет совместно с институтами НИПРОРУДА (г. София, Болгария) и Механобрчермет (Кривой Рог). Активное участие в этой работе принимали Ю. Ф. Власов, С. Н. Андреева, А. Ф. Корнелюк.

По договору с Днепропетровским институтом «Океанмаш» выполняются экспериментальные исследования параметров гидротранспорта по вертикальному трубопроводу марганцевых конкреций с глубины 6000 м и разрабатывается струйный насос для комплекса по добыче марганцевых конкреций со дна мирового океана, ответственным исполнителем которой был В.  Никитин.

По контракту с фирмой «Агроопрема» были разработаны технические предложения для участия в тендере на создание системы внутреннего и внешнего гидрозоловыбросов на ТЭЦ «Колубара Б» в районе г. Белград (Югославия). Качество работы, получившей высокую оценку югославских специалистов позволила успешно пройти два круга конкурса и надеяться на успешное его завершение. К сожалению, работа была приостановлена с началом т. зв. «перестройки» и распадом СССР.

В этот период Донецкий комплексный отдел (впоследствии Донецкое отделение НПО «Гидротрубопровод») тесно сотрудничает с Луганским машиностроительным институтом (ныне Восточноукраинский национальный университет). В Донецке образуется филиал кафедры промышленного транспорта, которым руководит Ю. Г Светлый. Под руководством ведущих сотрудников отдела студенты института проходят в Донецке производственную практику и выполняют дипломные проекты по специальности «Гидравлический транспорт».

Ю. Г Светлый готовит и читает в Луганске курс лекций по гидравлических машин, в течение многих лет является членом государственной экзаменационной комиссии. Вместе с Луганским отделением Инженерной Академии Украины (Б. Ф. Брагин и Ф. Д Маркунтович) и ВО «Луганскуглеобогащение» (М. Н. Сбитнев и А. Н. Крикунов) на ЗФ «Самсоновская» была создана экспериментальная установка по приготовлению и сжиганию водоугольного топлива в котле ДКВР 10-13, испытания которой дали весьма обнадеживающие результаты.

После восстановления независимого Украинского государства Донецкое отделение НПО «Гидротрубопровод» было передано Госкомнефтегаза и преобразован в научно-исследовательское предприятие «Гидротранспорт», директором которого назначается Ю. Г Светлый. По его инициативе в сложный период становления украинского государства коллектив предприятия берет в аренду здание и научно-экспериментальную базу, а потом приватизирует их и объединяется с научно-техническим центром «Хаймек», образовав акционерное предприятие закрытого типа АОЗТ "Научно-производственное объединение «Хаймек». Генеральным директором становится Ф. А. Папаяни, а директором по научной работе Ю. Г Светлый.

Продолжаются работы по технологии водоугольного топлива. На стендовой установке приготовлено 12 тонн водоугольного топлива на основе антрацитового шлама зольностью 37 %, которое оставалось стабильным в течение 10 суток, после чего был доставлен на цементный завод ПО «Донцемент» и успешно испытан (в течение 35 минут горело в цементной печи). Изменений параметров печи при этом не зафиксировано.

Проводятся исследования и разрабатываются технические решения и предложения по созданию технологии утилизации отходов углеобогащения — высокозольных угольных шламов для приготовления водоугольного топлива для совместного сжигания с отходами коксохимического производства — коксовым газом и в котлоагрегатах промышленного и бытового назначения. Исходя из убеждения, что увеличить добычу твердых энергоносителей в минимальные сроки и с наименьшими затратами можно лишь за счет бурого угля, Ю. Г Светлый инициирует работу по расширению сферы использования бурого угля в теплоэнергетике путем создания топливно-энергетических комплексов на базе Верхнеднепровского буроугольного месторождения и ТЭС, расположенных на р. Днепр, таким образом, становится транспортной артерией этих комплексов.

Первым шагом в этом направлении стала работа по созданию демонстрационного комплекса для приготовления и сжигания водобуроугольного топлива на базе предприятий ПО «Александрияуголь». Вместе с фирмой «Williams Technologies, Inc.» и «Coal-Water Fuel Services» (США) были проведены исследования бурого угля разреза «Константиновский», которые показали возможность приготовления на его основе водоугольного топлива с теплотворной способностью 3440 ккал/кг. По результатам исследований разработан проект пилотной установки в составе разреза «Константиновский» и АТЭЦ ПО «Александрияуголь» производительностью по ВУТ 7 т/ч.

Ю. Г Светлый награжден рядом общественных и государственных наград.

Спортивные предпочтения Ю.Светлого — гандбол, горный туризм.

Основные научные работы 
 Светлый Ю. Г., Белецкий В. С.. Гидравлический транспорт (монография). — Донецк: Восточный издательский дом, Донецкое отделение НТШ, «Редакция горной энциклопедии», 2009. — 436 с. ISBN 978-966-317-038-1
 Светлый Ю. Г., Круть А. А. Гидравлический транспорт твердых материалов. Донецк: Восточный издательский дом, 2010. — 268 с. ISBN 978-966-317-049-7

Источники 
 Светлый Юрий Герасимович